Долы — название населённых пунктов:

Россия 
 Долы — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Долы — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.